Himmel:
 Edward Himmel
 Harold Himmel Velde

 Himmelbjerget
 Czerniawka (niem. Himmel Seifen), potok górski w Karkonoszach

 Vom Himmel hoch
 Der Himmel über Berlin
 Der Himmel kennt keine Günstlinge